Ruppersdorf ist der Name folgender Ortschaften in

Deutschland:
 Ruppersdorf (Flachslanden), Ortsteil der Gemeinde Flachslanden, Bayern
 Ruppersdorf (Meuselwitz), großteils abgebaggertes Dorf im Ortsteil Wintersdorf der Stadt Meuselwitz, Thüringen
 Ruppersdorf/O.L., Ortsteil der Stadt Herrnhut, Sachsen
 Ruppersdorf (Ratekau), Ortsteil der Gemeinde Ratekau, Schleswig-Holstein
 Ruppersdorf (Remptendorf), Ortsteil der Gemeinde Remptendorf, Thüringen

Österreich:
 Ruppersdorf (Gemeinde Söchau), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Söchau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Polen:
 Wyszonowice, Ortsteil der Gemeinde Wiązów (Wansen), Niederschlesien

Tschechien:
 Roprachtice, Gemeinde in der Region Liberec
 Ruprechtice (Liberec), Ortsteil der Stadt Liberec (Reichenberg), Region Liberec
 Ruprechtice (Meziměstí), Ortsteil der Stadt  Meziměstí  (Halbstadt), Region Königgrätz